1-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1961 () проводился в городе Оттава (провинция Онтарио) c 27 февраля по 3 марта 1961 года. В провинции Онтарио и городе Оттава чемпионат проводился впервые.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (1-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Саскачеван (для скипа команды Joyce McKee это была первая победа в чемпионатах из пяти её чемпионских титулов). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Нью-Брансуик (скип Mona Comeau), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Dorothy Thompson).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на первое место, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

На этом чемпионате после кругового этапа второе место с 6 победами и 3 поражениями разделили три команды. Между ними вместо обычного тай-брейка были проведены, как этап плей-офф, два дополнительных матча по «неполной» олимпийской системе: сначала две команды, отобранные по жребию, сыграли между собой полуфинал, а затем победитель полуфинала встретился в финале с третьей командой.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команда-чемпион
 команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за 2—4-е места

Тай-брейк за 2—4-е места 

Раунд 1. 3 марта, 10:30

Раунд 2. 3 марта, 13:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1961

1961
Спортивные соревнования в Оттаве
Спорт в Канаде в 1961 году
Февраль 1961 года
Март 1961 года